Тама́ра Линн Уи́тмер (; род. 21 марта 1984, , Калифорния, США) — американская актриса и фотомодель. Была Playmate мужского журнала «Playboy» в августе 2005 года.

Фильмография

Примечания

Ссылки